Als Börsengesetz (österreichisch: Börsegesetz) werden bezeichnet:
 Das deutsche Börsengesetz (BörsG), siehe Börsengesetz (Deutschland)
 Das österreichische Börsegesetz (BoerseG), siehe Börsegesetz 2018
 Das Schweizer Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG), siehe Börsengesetz (Schweiz)
 Das amerikanische Börsengesetz, siehe Aktiengesetz (Vereinigte Staaten)